Rugby na wózkach na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2008 odbywała się w dniach 12 - 16 września w Hali Uniwersytetu Nauki i Techniki w Pekinie.

Obiekty

Konkurencje 
 Turniej drużyn mieszanych (8 drużyn)

Klasyfikacja niepełnosprawności 
W zawodach mogą wystąpić osoby niepełnosprawne z niedowładem kończyn górnych, które niekoniecznie poruszają się na wózku inwalidzkim. Zawodnicy są klasyfikowani za pomocą punktów (0.5-3.5 pkt) określających stopień niesprawności rąk.

Program 

16 września
 Turniej drużyn mieszanych

Medale

Turniej

Faza grupowa

Faza finałowa

Linki zewnętrzne 
Strona Oficjalna Letniej Paraolimpiady 2008

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2008
Rugby na wózkach na igrzyskach paraolimpijskich